Emilio Daireaux puede referirse a:

 Emilio Miguel Roberto Daireaux, (1909-1980), juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
 Émile Honoré Daireaux (1843-1916) escritor, abogado y periodista francoargentino